A Szóval?! vitaverseny egy középiskolásoknak szóló országos vitaverseny Magyarországon. A versenyen háromfős diákcsapatok mérettetnek meg egy zsűri előtt.

A vitaformátum 
A Szóval?! vita versenyen az ún. Karl Popper-féle vitaformátumot használják a résztvevők, melynek menete a következő:

 Támogató oldal első beszéde- 6 perc
 Kérdések a Támogató oldal első szónokához (az Ellenző oldalt képviselő csapat harmadik tagjától) - 3 perc
 A Ellenző oldal első beszéde - 6 perc
 Kérdések az Ellenző oldal első beszélőjéhez (a Támogató oldalt képviselő csapat harmadik tagjától)- 3 perc
 A Támogató oldal második beszéde (cáfolat) - 5 perc
 Kérdések a Támogató oldal második szónokához (az Ellenző oldal első szónokától)- 3 perc
 Ellenző oldal második beszéde (cáfolat)- 5 perc
 Kérdések az Ellenző oldal második beszélőjéhez (a Támogató csapat első szónokától)- 3 perc
 Támogató oldal harmadik beszéde (összefoglalás)- 5 perc
 Ellenző oldal harmadik beszéde (összefoglalás) - 5 perc

A verseny lebonyolítása 
A verseny három fordulóból áll: előválogató, regionális döntő és országos döntő. Egy iskolából maximum két csapat jelentkezhet.
Az előválogató egy online előszűrést jelent, mely után régiónként 8-8 csapat jut tovább a második fordulóba, azaz a regionális döntőben. Az előválogató során a fiataloknak két feladatot kell teljesíteniük: egy online műveltségi játékot kell megoldaniuk és el kell készíteniük egy érvelő esszét.

Az előválogatón túl jutó csapatoknak a regionális döntőn kell bizonyítaniuk. Itt két vita vár minden egyes csapatra, előre kihirdetett téma alapján. A regionális döntőkön legjobban szereplő két csapat mehet tovább az országos döntőbe.

Az országos döntőt április 27-28-án rendezik Budapesten.

Helyszínek 
Az előválogató online zajlik, így itt helyszínről még nem beszélhetünk. A regionális döntők 6 vidéki nagyvárosban  és Budapesten zajlanak le 2013. márc. 18 és 28. között. Ez alapján Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsett, Székesfehérváron és Győrön.

A tételmondat 
A döntőkön a csapatoknak kétszer kell szerepelniük. Annak érdekében, hogy egyik csapat se szenvedjen hátrányt, vagy jusson előnyhöz, egyszer a tételmondat ellen, máskor a tételmondat mellett kell érvelniük.
Az idei tételmondat a következő: Az EU minden tagállamának közös pénznemet kellene használnia.

A zsűri
Minden vitát egy háromtagú, független zsűri pontoz, meghatározott kritériumok alapján. Így a pontozás során a bírók az egyéni teljesítményeket pontozzák 1-30 pontig. A 30 pont 5 kritérium között oszlik meg (érvelés, cáfolat, stílus, felépítés, kérdezés), tehát egy kritériumra maximum 6 pont adható. A vita után a bírók szóban és írásban is értékelik a versenyzők teljesítményét.

Támogatók 
A Szóval?! vitaversenyt az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Európai Parlament kezdeményezésére az Európai Unió finanszírozza.

Források 

 http://www.szoval.eu

Retorika